Mrohs ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Mrohs (* 1949), deutscher Maler und Jazzmusiker
 Gabriela Mrohs-Czerkawski (* 1969), polnische Basketballspielerin